Jean-Pierre Nicolas peut désigner :
 Jean-Pierre Nicolas (1938-), un homme politique français ;
 Jean-Pierre Nicolas (1945-), un pilote de rallye français ;
 Jean-Pierre Nicolas, un ethnobotaniste français.